Дуб Пугачёва () — крупный экземпляр дуба, произрастающий на территории массива «Кленовая Гора» национального парка «Марий Чодра» в Волжском районе, Республики МарийЭл, в  к северо-западу от озера Конанъер. В апреле 2013 дереву был присвоен статус памятника живой природы.

Возраст и биометрия 

Высота дерева от поверхности земли составляет , а диаметр ствола — . Согласно проведённым исследованиям, было выяснено, что дерево начало расти приблизительно в 1500 году (по другим оценкам — в 1650). Исследования, проведённые в 2013 году, показали, что дерево начало расти в 1600 году.

Легенда 
Согласно легенде, после поражения под Казанью в 1774 году, Емельян Пугачёв поднимался на крону дуба, откуда наблюдал горящую Казань. Предположительно, если эти события и происходили, то не могли быть связаны с этим деревом, так как в тот момент оно не было выдающимся по своему размеру. Возможно, легенда могла иметь отношение к другому большому дубу, росшему в окрестностях нынешнего дуба с приблизительно 1400-х годов по 1940-е, и спиленному после своей гибели в 1950-х.

Примечания

Ссылки 

Емельян Пугачёв
Знаменитые деревья России
Экземпляры растений, названные в честь людей
Памятники природы Марий Эл
Дубы